Александр Щербачёв: Щербачёв, Александр Александрович (1858—1912) — российский архитектор.
 Щербачёв, Александр Николаевич (1845—1927) — российский юрист; тайный советник.